Heydwolff ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich von Heydwolff (1747–1824), deutscher Gutsherr und Abgeordneter
 Friedrich August von Heydwolff (1778–1858), deutscher Gutsherr und Abgeordneter
 Ludwig von Heydwolff (1807–1885), preußischer Oberst und Abgeordneter des Kurhessischen Kommunallandtages 
 Heinrich von Heydwolff (1823–1886), Regierungsmitglied in Kassel und Abgeordneter 
 Florens von Heydwolff (1839–1919), deutscher Generalleutnant